Москворе́цкий пивова́ренный заво́д — предприятие пищевой промышленности в Москве.

История 

Строительство завода началось в сентябре 1939 года. В июне 1941 года стройка в связи с началом ВОВ была законсервирована и возобновлена лишь в октябре 1948 года. В связи с тяжёлым положением в стране строительство шло медленно, почти 10 лет.

30 июня 1959 года Николаем Петровичем Ласточкиным, главным пивоваром завода, была произведена первая варка Жигулёвского пива. 
Через две недели после первой варки в июле 1959 года, завод был включён в состав действующих предприятий Управления промышленности продовольственных товаров.

В 1970 году в целях внедрения научно-исследовательских работ, совершенствования технологических процессов, автоматизации производства Москворецкий пивоваренный  завод «Росглавпиво» был реорганизован в Москворецкий опытно-экспериментальный пивоваренный завод. Была внедрена линия по непрерывному получению пива, которая позволила значительно увеличить производственную мощность. В сентябре 1975 года завод приступил к выпуску безалкогольных напитков. Также было установлено современное оборудование, вследствие чего рентабельность предприятия возросла.

В январе 1980 года предприятие было переименовано в Москворецкий экспериментальный пивоваренный завод.

В 1983 году завод начал производство пива «Золотое кольцо» в жестяной банке. Продукция пользовалась большой популярностью, но возникли проблемы с производством жестяных банок, и в 1987 году линия была демонтирована. Тогда же было принято решение о ликвидации линии непрерывного брожения.

В 1985 году в связи с антиалкогольной кампанией было произведено сокращение части пивных мощностей в целях расширения производства кваса.

В 1990 году завод перешёл на самофинансирование и начал сотрудничество с компанией «Кока-кола». Была установлена новая линия розлива безалкогольных напитков, затем введена новая, квасоналивная станция. В 1993 году была внедрена линия розлива в ПЭТ-бутылки.

При приватизации в 1993 году предприятие получило название АО Коломенское, но вскоре было преобразовано в ОАО Москворецкий пивоваренный завод. По состоянию на 2000 год завод имел мощность около 7 млн. дал пива в год и 5 млн. дал безалкогольных напитков.

В 2001 году Москворецкий пивзавод был куплен «Центрально-Европейской пивоваренной компанией», затем компанией «Вимм-Билль-Данн» и продан ярославскому производителю фотобумаги компании ОАО «Компания Славич». В 2005 году предприятие закрыто.

Продукция завода 
В советский период своего существования предприятие производило в основном пиво общепринятых стандартных советских сортов за небольшим исключением: в 1967 году был разработан сорт «Москворецкое», позднее внедрены «Любительское» и «Русь».

После приватизации под названием «Москворецкое» выпускалась большая линейка сортов; в ассортимент завода добавились «Степное», «Берег», «Спартаковское», «Посадское», «Малышев», «Гонец», «Рауш», «Легионер», а также производились и безалкогольные напитки.

Примечания

Ссылки 
 ИА «РосАлкоголь». Москворецкому пивоваренному заводу – 45 лет!
 А. Павлов. "Вимм-Билль-Данн" простился с пивом
 В. Дмитриев, И.Терентьев. Москворецкий пивзавод может стать складом

 Этикетки Москворецкого завода
  Советский период
  Этикетки пива «Москворецкое»
  Этикетки других сортов

Предприятия, основанные в 1959 году
Пивоваренные заводы Москвы
Предприятия пивоваренной промышленности СССР